Анар ( 1938) — азербайджанський письменник.
 Анар — у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна квенійська назва Сонця.

Топонім

Анар ( — «гранат») — назва кількох географічних об'єктів в Ірані.
 Анар — шахрестан в остані Керман.
 Анар — місто, столиця шахрестану Анар.
 Анар (також відоме як Ейнабад) — село в шахрестані Зарандіє остану Марказі.

Анар — станційне селище у складі Аршалинського району Акмолинської області.